A Saskatchewan földrajzi név jelentései:

Saskatchewan, kanadai tartomány
Saskatchewan, kanadai folyó